EBLM J0555-57 — тройная звезда в созвездии Живописца. Находится на расстоянии 600 световых лет от Солнца. EBLM J0555-57 С считается самой маленькой по размеру из известных звёзд, в которых происходит термоядерная реакция, то есть наиболее близкой к теоретическому пределу.

EBLM J0555-57 известна также как CD-57 1311. Визуально в телескоп видны две звезды на расстоянии .

Компоненты

EBLM J0555-57 A 
EBLM J0555-57 A является звездой спектрального класса F8. Компонент A является затменной двойной звездой. Магнитуда EBLM J0555-57 A — 9,98m.

EBLM J0555-57 B 
Звезда темнее, чем компонента А, но видима. Магнитуда EBLM J0555-57 B — 10,76m.

EBLM J0555-57 С 
EBLM J0555-57 С или EBLM J0555-57 Ab имеет массу ~85 ± 4 массы Юпитера или 0,081 массы Солнца. Её радиус сравним с радиусом Сатурна.

EBLM J0555-57 C (Ab) была открыта командой учёных Кембриджского университета, привлечённых к проекту EBLM (от англ. Eclipsing Binary, Low Mass, малая масса), на основе данных, собранных проектом WASP. Сила притяжения на поверхности EBLM J0555-57 C (Ab) примерно в 300 раз больше земной. Если бы масса EBLM J0555-57 C (Ab) была чуть меньше — 7% от солнечной, то термоядерной реакции в её ядре не было бы и она бы превратилась в коричневый карлик.

См. также 
 OGLE-TR-122
 2MASS J0523-1403 — ранее считалась самой маленькой звездой

Примечания

Ссылки 
 Smallest ever star discovered by astronomers // University of Cambridge
 Kiefert, Nicole. Astronomers just discovered the smallest star ever

Красные карлики
Звёзды M-класса
Звёзды созвездия Живописца
Живописец (созвездие)
Кратные звёзды